Бачиашвили () — грузинская фамилия.
 Василий (Вако) Бачиашвили (род. 1992) — грузинский футболист. 
 Бачиашвили, Иосиф Михайлович (род. 1955) — государственный и общественный деятель Грузии.
 Бачиашвили, Нодар Георгиевич (род. 1951) — советский футболист, нападающий.